Peyton Place (boek), boek uit 1956
Peyton Place (film), film uit 1957
Peyton Place (televisieserie), soapserie die liep in de jaren zestig